Variación puede designar:

 en música, a la variación, una técnica compositiva en que un tema se repite con cambios a lo largo de una pieza;
 en geofísica, a la variación o declinación magnética;
 en astronomía, a la variación orbital, una perturbación inducida por la atracción de otro cuerpo;
 en matemáticas, a las variaciones, una forma generalizada de permutaciones;
 en análisis matemático, al cálculo de variaciones, la rama del cálculo que opera con funciones de funciones; o
 en genética, a la variabilidad genética.